Ханцешти има више значења:

 Ханцешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Ханцешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Ханцешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији